Архимандрит Захария Копыстенский (, псевдоним Азария; (вторая половина XVI — 21 марта 1627) — западнорусский православный писатель, культурный и церковный деятель, архимандрит Киево-Печерской лавры с 1624 года.

Биография 
Захария Копыстенский происходил из православной шляхетской семьи герба Лелива, проживавшей в Червонной Руси в «Польской Короне». Известно, что Захария родился в Перемышле, получил образование в Львовской братской школе, свободно владел греческим и латинским языками. В 1616 году Копыстенский переехал в Киев, где вступил в Киевское братство и развил издательскую и полемично-литературную деятельность. В том же году написал предисловие к «Часослову» — первой изданной Киево-Печерской типографией книге (20 декабря 1616 года). 20 ноября 1624 года Захария Копыстенский стал архимандритом Киево-Печерской лавры.

Копыстенский — автор богословских трактатов : «Книга о вере единственной» (1619—1621), «Книга о правдивом единстве православных христиан» (1623), предисловия к «Беседе Иоанна Златоуста» (1623) и «Номоканону», проповедей ("На погребение Елисея Плетенецкого) и др.

Копыстенский участвовал в полемике со сторонниками унии и католиками. Его величайшим полемическим произведением считается «Палинодия, или книга обороны» (1621—1622), которая была направлена против католицизма и Брестской унии и выражала идею объединения Восточной Европы под эгидой православного монарха. В «Палинодии» Захария демонстрирует открытую симпатию московским князьям и рассматривает Москву как оплот православной Руси.

Захария Копыстенский умер 21 марта 1627 года.

Примечания

Источники 
 Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях. — Луцьк: Вежа, 2000
 Справочник по истории Украины. Ред. И. Подковы и Р.Шуста.- К.: Генеза, 1993
 Труды Захарии Копыстенского на сайте Изборник
 Захария Копыстенский на сайте hrono.ru
 Палинодия. Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

Русские писатели XVI века
Русские писатели XVII века
Архимандриты Киево-Печерской лавры
Религиозные деятели Украины